Куркопа:
 Куркопа (село) — село в Осакаровском районе Карагандинской области Казахстана.
 Куркопа (озеро) — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана.